Pronto est un terme issu du latin promptus (« fait ») présent en italien (signifiant « prêt ») et espagnol (signifiant « prêt » ou « rapide »). Il est aussi l'équivalent italien du « Allô » français.

Au cinéma 

Pronto, téléfilm américain de Jim McBride diffusé en 1997,
Pronto... Lucia, film italien de Ciro Ippolito sorti en 1982.

Transports 

Chrysler Pronto Cruizer Concept, un concept-car dessiné par Bryan Nesbitt pour Chrysler,
Pronto Airways, compagnie aérienne canadienne fondée en 2006.